Конёчек — деревня в Псковской области, Ершовская волость 
 Конёчек — деревня в Псковской области, Серёдкинская волость